Yosemite National Park is een nationaal park in de Amerikaanse staat Californië. Verder kan Yosemite verwijzen naar:

Plaatsen 
 Yosemite (Kentucky), een kleine plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
 Yosemite Lakes, een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Yosemite Valley, een glaciale vallei in het gelijknamige nationale park
 Yosemite Valley (Californië), een censusgebied in de gelijknamige vallei
 Yosemite Village, een dorp in de gelijknamige vallei
 Yosemite West, een dorp net ten westen van het nationale park

Andere 
 OS X Yosemite, de elfde versie van Apples besturingssysteem, OS X
 USS Yosemite, de naam van verschillende Amerikaanse marineschepen
 Yosemite Area Regional Transportation System, een Amerikaans openbaarvervoerbedrijf uit de omgeving van het Yosemite-park
 Yosemite Firefall, een historisch ritueel in Yosemite National Park
 Yosemite Sam, een tekenfilmfiguur van de Looney Tunes en Merrie Melodies
 Yosemitea, een monotypisch geslacht van vliesvleugeligen uit de familie Pteromalidae